Láz bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Láz, Gemeinde im Okres Příbram
 Láz u Nových Syrovic, Gemeinde im Okres Třebíč
 Láz (Nová Pec), Ortsteil von Nová Pec, Okres Prachatice
 Láz, Ortsteil von Kladruby u Stříbra, Okres Tachov
 Láz, Ortsteil von Radomyšl, Okres Strakonice
 Láz, Ansiedlung von Rožnov pod Radhoštěm, Okres Vsetín

 Dolní Láz, Ortsteil von Láz, im Okres Příbram
 Horní Láz, Ortsteil von Láz, im Okres Příbram